Ohly steht für:
 Ohly (Unternehmen), deutscher Hefeproduzent

Ohly ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Ohly (1829–1891), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Darmstadt 
 Ansgar Ohly (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christoph Ohly (* 1966), deutscher Geistlicher und römisch-katholischer Kirchenrechtler
 Dieter Ohly (1911–1979), deutscher Klassischer Archäologe

 Friedrich Ohly (1914–1996), deutscher Germanist
 Harald Ohly, deutscher Handballspieler
 Herbert Ohly (1901–1972), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Ohly (1860–1919), deutscher evangelischer Theologe
 Kurt Ohly  (1892–1970) , deutscher Klassischer Philologe, Bibliothekar und Inkunabelforscher
 Lars Ohly (* 1957), schwedischer Politiker
 Rajmund Ohly (1928–2003), polnischer Afrikanist und Swahili- und Herero-Sprachforscher
 William Ohly (1883–1955), britisch-deutscher Bildhauer und Kunstsammler
 Wilma Ohly (* 1936), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU)

Siehe auch:
 Oly
 Olli
 Olly (* 2001), italienischer Popsänger und Rapper